Trierischer Hof steht für:

 Trierischer Hof (Dreieichenhain), ehemalige Hofanlage im Stadtteil Dreieichenhain der Stadt Dreieich, Landkreis Offenbach, Hessen
 Trierischer Hof (Frankfurt am Main), historische Hofanlage in Frankfurt am Main, Hessen